Pascot peut désigner :
 Joseph Paul Émile Pascot, historien de la Catalogne et du Roussillon ;
 Joseph Pascot (1897-1974), joueur de rugby à XV et homme politique français ;
 Panayotis Pascot (1998-), chroniqueur français de télévision, fils du suivant ;
 Philippe Pascot (?-), écrivain et homme politique français.